Fania Records : un label de musique latine à l'origine de la salsa
 Fania Niang, chanteuse franco-sénégalaise.